Jess Vanstrattan (Gosford, 1982. július 19.) ausztrál labdarúgó, az olasz Juventus FC korábbi kapusa.

Ausztrál labdarúgók
A Juventus labdarúgói
Labdarúgókapusok
1982-ben született személyek
Élő személyek